Djurgården Hockey gjorde sin 25:e säsong i Elitserien. Inför säsongen kom Hardy Nilsson till Djurgården, som tillsammans med Mats Waltin introducerade torpedhockeyn med framgång. Djurgården blev Svenska mästare för femtonde gången, då man vann över Modo  och deras linje nitton (Henrik Sedin, Daniel Sedin, Mattias Weinhandl) i finalen med 3-0 i matcher.

Ordinarie säsong

Grundserien 
Referens:

SM = Spelade Matcher V = Vinst, ÖV = Vinst efter övertid, SV = Vinst efter straffar, O = Oavgjort efter full tid, SF = Förlust efter straffar, ÖF = Förlust efter övertid GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, Poäng = Antalet poäng

x - tog sig till slutspel, y - vann serien, e - eliminerad från slutspelsplats, r  - kval tillbaka till Elitserien

Slutspelet 
Referens:

Spelarstatistik

Grundserien

Not: SM = Spelade matcher; M = Mål; A = Assist; Pts = poäng; +/- = Plus/Minus; PIM = Utvisningsminuter; 

Not: SM = Spelade matcher, S% = Räddningsprocent, GAA = I snitt insläppta mål per match

Slutspelet

Not: SM = Spelade matcher; M = Mål; A = Assist; Pts = poäng; +/- = Plus/Minus; PIM = Utvisningsminuter; 

Not: SM = Spelade matcher, S% = Räddningsprocent, GAA = I snitt insläppta mål per match

Källor 

Sport i Sverige 1999
Sport i Sverige 2000
Ishockeysäsongen 1999/2000 efter lag
1999/2000